Czernichów (gemeente in powiat Krakowski)
 Czernichów (gemeente in powiat Żywiecki)
 Czernichów (powiat Krakowski)
 Czernichów (Silezië)